Laitt ist der Familienname folgender Personen: